Bíró Anikó (1965) kosárlabdázó
 Biró Anikó (1967) színésznő
 Bíró Anikó közgazdász